Golden Beach pode referir-se a:

Localidades 

 Golden Beach (Flórida)
 Golden Beach (Maryland)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos